Лепсинский уезд — административно-территориальная единица Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства (в 1882—1899 годах — Степного генерал-губернаторства) Российской империи.

История 
Уезд образован под названием Сергиопольский 14 апреля 1867 года с центром в г. Сергиополь в составе Семипалатинской области. Включён в Семиреченскую область при её формировании  года. В 1893 году административный центр был перенесён в г. Лепсинск, а уезд переименован в Лепсинский. После ликвидации Семиреченской области в 1924 году вошёл в состав Джетысуйской губернии. Упразднён 17 января 1928 года.

Уезд включал в свой состав следующие волости:
  1. Акчаулинская
  2. Аягузская
  3. Арганатинская
  4. Таукум-балкашская
  5. Мурзатай-карасуйская
  6. Урджарская
  7. Барлыкская
  8. Эмельская
  9. Алакульская
 10. Чербактинская
 11. Маканчи-садыровская
 12. Балкаш-лепсинская
 13. Кыскач-садыровская
 14. Мамбетпай-кыскачевская
 15. Западно-чинжилинская
 16. Чинжилинская
 17. Каракольская
 18. станица Сергиопольская
 19. станица Лепсинская
 20. станица Урджарская
 21. станица Саркандская
 22. станица Захарьевская (Бахты) 
 23. Константиновская
 24. Герасимовская 
 25. Стефановская (Уч-Арал)
 26. Колпаковская
 27. Тополёвская

Природная характеристика 
На территории уезда находятся горы Джунгарского Алатау и Тарбагатая. Горные склоны поросли лесом, состоящим из ели, пихты, лиственницы, тополя, осины, березы и яблони. Но основную часть уезда занимает степь, по большей части лёссовая или глинисто-солончаковая, с характером среднеазиатской пустыни. Степь покрыта редкой полынью и колючим кустарником, а по берегам рек узкой полосой растет лес, состоящий из ив, джиды и тополя.

На территории уезда находятся озёра Сасыкколь, Алаколь, Уялы и восточный конец Балхаша. Наиболее крупными реками являются Лепсы (частично судоходна), Аягуз, Урджар, Тентек и Эмиль.

Хозяйственная деятельность 
Оседлое население занимается земледелием (зерновые, картофель, бахчевые), садоводством (яблони, груши), пчеловодством и животноводством. Кочевые казахи занимаются разведением овец, коней, верблюдов.

Промышленность уезда представлена предприятиями первичной переработки сельскохозяйственной продукции: мельницы, крупорушки, кожевенные заводы, винокурни.

Примечания

Ссылки 
 Вяткин М.П. Очерки по истории Казахстана. - М. - Л., 1941
 Галузо П.Г. Аграрные отношения на Юге Казахстана в 1867-1914 гг. - Алма-Ата, 1965.
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.
 

Уезды Семиреченской области